Die Lakeside World Professional Darts Championship 2004 war die 27. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 3. bis zum 11. Januar 2004 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Raymond van Barneveld. Der an 1 gesetzte Niederländer verlor im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Andy Fordham. Für den Engländer war es der 1. WM-Titel. Im Finale gewann er gegen Mervyn King mit 6:3

Bei den Damen gewann Trina Gulliver, die ihren 4. WM-Titel in Folge gewinnen konnte und im Finale erneut gegen Francis Hoenselaar gewann.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 11. Januar 2004 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Peter Hunt
  Paul Hogan
  Bob Taylor
  Tony Eccles
  Robert Wagner
  Co Stompé
  Mick Reed
  Andy Fordham
  Brian Derbyshire
  Darryl Fitton
  James Wade
  Shaun Greatbatch
  Colin Monk
  Stephen Bunting
  Vincent van der Voort
  Tony O’Shea
  Gary Robson
  Steve Coote
  Ritchie Davies
  Steve Duke
  Albertino Essers
  Rick Hofstra
  Jarkko Komula
  Paul Hanvidge

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Mieke de Boer
  Anne Kirk
  Barbara Lee
  Carina Ekberg

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2004
Dartwettbewerb in Frimley Green